«Тёмная материя» () — предстоящий американский научно-фантастический телесериал, основанный на одноимённом романе Блейка Крауча. Премьера состоится на стриминговой платформе Apple TV+ в 2023 году.

Сюжет 
Физик Джейсон Дессен из Чикаго оказывается в альтернативной версии свой жизни. Чтобы вернуться к своей семье, он должен будет пройти через ряд параллельных реальностей и столкнуться с альтернативной версией самого себя.

В ролях 
 Джоэл Эджертон — Джейсон Дессен
 Дженнифер Коннелли — Даниэла Дессен
 Алисе Брага — Аманда
 Джимми Симпсон — Райан
 Оакс Фегли — Чарли Дессен
 Дайо Окенийи — Лейтон

Производство 
В декабре 2020 года стало известно, что Apple TV+ займётся производством телевизионной адаптации романа Блейка Крауча «Тёмная материя»; Крауч также станет шоураннером и автором телевизионной адаптации. В марте 2022 года было заказано 9 эпизодов сериала, на главную роль был утверждён Джоэл Эджертон. Луи Летерье был назначен режиссёром четырёх эпизодов. К сентябрю к актёрскому составу сериала присоединились Дженнифер Коннелли, Алисе Брага, Джимми Симпсон, Оакс Фегли и Дайо Окенийи.

Съёмки начались в Чикаго 4 октября 2022 года и должно завершиться  в апреле 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 Телесериал на сайте IMDb

Оригинальные программы Apple TV+
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы на английском языке